Vara (unitat de longitud), unitat de longitud antigament usada profusament a Europa que equival a tres peus
 Vara o bastó, estri de canya, de fusta o d'altres materials lleugers; usat per caminar en llocs difícils
 Vara, riu de la Ligúria, al nord-est d'Itàlia
 Vara de Rey, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Vara d'alcalde, bastó usat com a insígnia d'autoritat, que porten els alcaldes i tinents d'alcalde
 Biografies:
 Agustín Vara Sánchez (Pobladura del Valle, 1973), futbolista castellà
 Joaquim Vara del Rey i Rubio (Eivissa, 1840 - Cuba, 1898), militar que va destacar en la guerra Hispano-estatunidenca
 Julian Vara López (Las Rozas de Madrid, 1983), futbolista espanyol que ocupa la posició de migcampista